Par ordre alphabétique
  (né en 1982), réalisateur britannique ;
  (1916–1993), joueur américain de baseball ;
  (né en 1939), joueur anglais de rugby à XV ;
 Charles Rowell (1852–1909), athlète anglais ;
 Galen Rowell (1940–2002), grimpeur, alpiniste, écrivain et photographe américain ;
  (1943–2017), évêque anglican ;
 Jack Rowell (né en 1937), entraîneur anglais de rugby à XV ;
  (1851–1940), militaire et homme politique australien ;
  (né en 1989), joueur de football anglais ;
 Newton Rowell (1867-1941), homme politique canadien en Ontario ;
 Rainbow Rowell (née en 1973), romancière américaine ;
 Sarah Rowell (née en 1962), athlète anglaise ;
 Stephen Christopher Rowell (né en 1964), historien britannique ;
 Sydney Rowell (1894–1975), militaire australien ;
 Victoria Rowell (née en 1959), actrice et scénariste américaine.